Spens oder SPENS ist:
 Spens (Musiker), ein bulgarischer Musiker
 SPENS, ein Sport- und Geschäftszentrum in Novi Sad

Der Familienname von:
 Axel Spens (1681–1745), schwedischer Generalleutnant
 Gabriel Spens (1712–1781), schwedischer Feldmarschall
 James Spens (1571–1632), schwedischer General und Diplomat

Siehe auch:
 Spens von Booden
 Spence